Врхови (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Врхови проживало 359 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 3 (0,83 %)
 Хорваты — 354 (98,61 %)
 Югославы — 1 (0,28 %)
 Мусульмане — 0 (0,00 %)
 Другие — 1 (0,28 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской